Авельяне́да () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита. Занимает площадь 12,78 км². Население — 27 человек (на 2022 год).

География 
Расстояние по автодорогам до центра провинции, города Авила, составляет около 78,5 км на северо-восток. Граничит с муниципалитетами Ла-Альдеуэла (с северо-запада), Сантияго-дель-Кольядо (с северо-востока), Сантияго-дель-Тормес (с востока и юга) и Альдеануэва-де-Санта-Крус (с юго-запада).

История 
До 1833 года деревня вместе с окружающей местностью принадлежала провинции Саламанка.

Достопримечательности 
 Церковь святого Варфоломея.

Население 

1 января 2019 года здесь проживало 24 человека (14 мужчин и 10 женщин), все родились в Испании.

Экономика 
В 2001 году в муниципалитете проживало 36 человек, из них 8 работающих (в том числе 2 руководителя торгового предприятия, 2 продавца, 1 управленец, 1 официант, 1 самозанятый в животноводстве и 1 каменщик) и 1 школьник старше 15 лет.
Среди работающих 2 работали в своём муниципалитете, 1 — в нескольких муниципалитетах, 1 — в той же провинции, 4 — в другой провинции.

Кроме того, здесь проживало 2 безработных, 2 пенсионера по инвалидности, 6 пенсионеров по вдовству и сиротству, 9 — по старости и 8 домохозяев.

Политика 
Выборы муниципального совета проходят раз в четыре года; проходят кандидаты, получившие наибольшее количество голосов избирателей.

До 1987 года выбиралось пять членов муниципального совета, с 1987 года — только глава, с 2011 года — три члена муниципального совета.

С 2003 года главой муниципалитета является Висенте Эрнандес Мартин (Народная партия, до 2015 года — Испанская социалистическая рабочая партия).

Примечания

Комментарии

Источники 

Муниципалитеты Авилы